Cyclone  est un torpilleur, navire de haute mer lancé en 1898, mis en service dans la Marine nationale française et utilisé jusqu'en 1920.

Historique
Il fut mis sur cale en 1896 sous le nom de "Ténare", et fut baptisé "Cyclone" en 1898. Il fait son voyage inaugural du Havre à Cherbourg le , et fait ses essais à Cherbourg au début de , puis à Brest dès en février-mars 1899, où il est affecté ce même mois à l'escadre de la Méditerranée, avec pour port d'attache la base de Toulon, sous le commandement en chef du Vice-Amiral Edgard de Maigret (1841-19..). Au  le Cyclone est affecté à la Défense mobile de la Corse ainsi qu'en 1903. En 1904 il est en Tunisie, puis de retour à Toulon en 1905 et repart à Bizerte en 1910. Désarmé en 1911-1913, il sert comme garde-pêche à Alger de 1914 à 1918, et retourne à Bizerte en 1919. Il est rayé le

Caractéristiques

Propulsion

Armement

Commandants
 Édouard Barbin (1858-19..), Lieutenant de vaisseau du  au 
 Jacques Delguey de Malavas (1862-1912), Lieutenant de vaisseau du  au 
 Victor Maurice Fontaine (1857-1933), Lieutenant de vaisseau du  au 
 Charles Émile Luc (1860-1921), Lieutenant de vaisseau du  
 Achille Marie Nicolas Degrenand (1869-1952), Lieutenant de vaisseau, (nomination au  prise de fonction le 
 Henri Barthélemy Gasquet (1864-1928), Lieutenant de vaisseau, commande , jusqu'en .
 Robert Marie Jean Salmon (1871-1949) , Lieutenant de vaisseau, nommé le

Personnalités ayant servi à son bord
 Second : Marie Pierre Fenouil (1871-1956), enseigne de vaisseau 
 Second : Paul Feillet (1875-1914), enseigne de vaisseau au 
 Second : François Lavelaine de Maubeuge (1873-1930), enseigne de vaisseau 
 Second : Robert Laffont (1877-1950), enseigne de vaisseau du 
 Second : Stanislas Joseph Émile Albert  Millot (1875-1931), enseigne de vaisseau du   
 Antoine Tabone (1891-19..), matelot de 2e classe, breveté provisoire chauffeur a servi à bord de 1917 à 1918

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Liens externes 
  "Cyclone" (torpilleur 1898)

Torpilleur de la Marine française
Torpilleur
Bateau lancé en 1898
Bateau de guerre
Navire construit au Havre